José Santos Guardiola (persoon), voormalig president van Honduras
José Santos Guardiola (gemeente), gemeente in het Hondurese departement Islas de Bahía